Shake Hands with the Devil (pel·lícula de 1959), pel·lícula dirigida per Michael Anderson
 Shake Hands with the Devil (pel·lícula de 2007), pel·lícula canadenca sobre el llibre de Dallaire
 Shake Hands with the Devil (àlbum), àlbum de Kris Kristofferson de 1979
 Shake Hands with the Devil  o J'ai serré la main du diable , llibre del tinent general canadenc Roméo Dallaire sobre el genocidi de Ruanda
 Shake Hands With the Devil: The Journey of Roméo Dallaire, documental canadenc del 2004 inspirat en el llibre de Dallaire